Евгений Витальевич Колбашев (род. 26 августа 1958 года, Иваново) — барнаульский музыкальный продюсер, организатор концертов и рок-фестивалей, музыкальный журналист. В июне 2014 года награждён премией "Латунный винт" за вклад в развитие фестивального движения в России

Биография 
В 1981 году закончил Барнаульский государственный педагогический институт. В 1987—1991 гг. — президент Барнаульского рок-клуба. В это время в Барнауле были проведены легендарные фестивали «Рок-периферия-1987», «Рок-периферия-1988», «Рок-периферия-1989» и «Рок-Азия» (в 1990 г.).

В 1991 г. Евгений Колбашев организовал концертное агентство «Рок-Азия», занимавшееся проведением концертов и гастрольных туров российских и зарубежных исполнителей. В частности, гастрольный тур голландской группы No Longer Music включал в себя концерты в СССР (от Москвы до Улан-Батора) и 20 концертов в Монголии, затем выступления во Вьетнаме и Западной Европе. Колбашевым были организованы в Барнауле многочисленные концерты всех ведущих российских рок-команд («Машина времени», «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Гражданская оборона», «Ва-банк», «Колибри» и т. д. — более 40 групп), видных западных исполнителей — Nazareth, Uriah Heep (Великобритания), Young Gods (Швейцария), Pinokkio Vampire (США), Peter Hammill (Великобритания), Marc Almond (Великобритания), Laibach (Словения), Attwenger (Австрия) и т. д.

С 1998 по 2000 гг. Евгений Колбашев работал в концертном агентстве «Радуга». За это время при его активном участии в Горном Алтае (Туркомплекс «Катунь» (Чемальский район)) проведены два фестиваля: «В горах, на быстрой реке» (1999г.) и «Катунь-2000» 2000 г.), с участием групп «Машина времени», «Аквариум», «Пикник», «Чиж и К», «Алиса», «Ю-Питер», «Чайф», «Ва-банк», «АВИА», «Крематорий», «Tequilajazzz», «Zdob Si Zdub», «Калинов мост», сибирских команд «Будни лепрозория» (Томск), «The 9» (Барнаул), «Чёрный Лукич» (Новосибирск) и т. д. В качестве директора алтайского горловика Болота Байрышева организовывал его туры по Европе, участвовал в концертах с Joe Zawinul («Weather Report»).

В 1994 году информация о Колбашеве была включена в энциклопедию Euro Pop Book: International Rock and Pop Music Directory.

В 2001—2006 гг. был концертным директором Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» (Санкт-Петербург). За это время организовал гастрольные туры группы по России, США, Канаде, Германии, Швейцарии, Прибалтике, Украине, Белоруссии.

В 2008. г возвратился в Барнаул и вернулся к музыкально-организаторской деятельности. Провёл многочисленные концерты, преимущественно джазменов из США — John Zorn, Ricchie Cole, Jessie Jones и т. д., а также российские туры следующих исполнителей — Robert Lighthouse (c 2008 по 2014 г.г. организовано 17 туров в России, общее количество концертов — более 180), Lazy Lester (США), Niki Buzz (США), Mamas Bad Boys (США-Голландия), JC Smith (США), SOBO BLUES BAND (США-Израиль), Jimmy Burns (США), Sharon Lewis (США), Deitra Farr (США), Phil Speat (США), Guy Davis (США), Jose Luis Pardo (Испания), Blues Trio (Швеция — Сербия), Abdu Salim (Франция), Blues Company (Германия), Bert Deivert&Brian Kramer (Швеция), Yat-Kha (Россия), НОМ (Россия) и др.

С 2013 г. работает директором группы «Ива Нова» (Санкт-Петербург).

В 2010—2014 г.г. принимал участие в фестивалях Ural Blues, «Архангельск Блюз», Blues&Bottle, «Дельта Невы», «Дикая мята», «Белый шум», «Живая вода» и др.

Менеджмент 
 1991-1994 – директор группы «Миссия: Антициклон».
 1995 – директор фолк-ансамбля «Песнохорки».
 1995-1997 – директор Болота Байрышева (Горный Алтай).
 1996-2001 – директор группы «Чёрный Лукич».
 2001-2006 – гастрольный директор Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».
 2013 - настоящее время - директор группы "ИВА НОВА".

Организация гастрольных туров в России и экс-СССР 

 «No Longer Music» (Нидерланды), 1991, 6 концертов
 Lee Benken (США), 1992, 4 концерта
 «Аквариум» (2001-2006).
 «Крематорий», середина 90-х
 «Машина времени», середина 90-х
 Robert Lighhouse (США), 2008-2014, 180 концертов
 Niki Buzz (США), 2009, 4 концерта
 Lazy Lester (США), 2009, 5 концертов
 Mamas Bad Boys (США-Голландия),2010, 7 концертов
 Julius Green (США), 2010, 3 концерта
 Yat-Kha (Россия), середина 90-х, 2008-2014, 30 концертов
 Болот Байрышев (Россия), середина 90-х, 2008-2014, 50 концертов
 Ken Hyder-Tim Hodgkinson (Великобритания), середина 90-х, 2012, 20 концертов
 SOBO Blues Band (США-Израиль), 2011-2017, 60+ концертов
 Lorenzo Thompson (США), 2011, 7 концертов
 JC Smith (США), 2012-2014, 67 концертов
 Jimmy Burns (США), 10 концертов
 "ИВА НОВА" (Россия), 2013-2014, 40 концертов
 Вадим Степанцов (Россия), 2012-2014, 18 концертов
 НОМ (Россия), 2012-2014, 15 концертов
 Blues Company (Германия), 2013-2014, 41 концерт
 Phil Speat (США), 2014, 25 концертов
 Deitra Farr (США), 2014, 12 концертов
 Sharon Lewis (США), 2014, 10 концертов
 Guy Davis (США), 2014, 10 концертов
 Jose Luis Pardo (Испания), 2012 - 2014, 32 концерта
 Abdu Salim (Франция), 2012-2013, 19 концертов
 Blues Trio (Сербия - Швеция), 2014, 11 концертов

Организация гастрольных туров за рубежом 

 «No Longer Music» (Нидерланды): Монголия, Вьетнам.
 Болот Байрышев: Польша, Австрия, Венгрия. Германия, Швейцария, Италия, Голландия, Франция.
 «Аквариум»: США, Канада, Германия, Швейцария, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Белоруссия.
 Sharkiat: Польша.
 Фолк-ансамбль «Юность»: Финляндия.

Музыкальная журналистика 

Евгений Колбашев написал ряд статей для книг: Артём Троицкий «Рок-музыка в СССР», Алексеев А., Бурлака А., Сидоров А. «Кто есть кто в советском роке». Входил в редакцию самиздатовского журнала «ПНС (Периферийная нервная система», издававшегося движением «Рок-периферия» в 1990-1991 гг. В 80-90 гг. вёл музыкальные рубрики в барнаульских газетах «Молодёжь Алтая», «Свободный курс», «Купи-продай», авторские программы на радиостанциях «Радиокрай» (1991-1993 гг.), «Серебряный дождь в Барнауле» (с 2008 г.), на телевидении ГТРК «Алтай».

Источники 
 «Рок-музыка в СССР. Опыт популярной энциклопедии». Издательство «Книга», Москва, 1990 г.
 Р.У.Санов. В рок-н-ролле – «Час пик». «Молодёжь Алтая», 17.05.1991.
 David Thomas. Soviet Pop now? // The Wire  #109 March 1993, pp. 20–25.
 Олег Шнитко. Промоутер нашего времени. «Молодёжь Алтая», 7.10.1999.
 Юрий Звягинцев. Наш человек в «Аквариуме», «Свободный курс», 17.07.2003.
 Константин Семёнов. Такой вот шоу-бизнес. «Алтайский Бизнес журнал», №14, 2006.

Примечания

Ссылки
Интервью Е. Колбашева радио "Комсомольская правда"

Интервью Е.Колбашева газете "Алтайская правда", 8 августа 2008 года

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1958 году
Музыкальные журналисты России
Музыкальные продюсеры России
Рок-журналисты
Рок-музыка Барнаула
Персоналии:Барнаул
Концертные директора